«Великие экономисты после Кейнса» () — произведение британского историка экономической науки Марка Блауга, вышедшее в виде книги в 1985 году на английском языке.

Автор рассказывает в форме небольших очерков о жизни и творчестве 100 наиболее известных экономистов, которые внесли вклад в экономическую науку после Дж. М. Кейнса. Каждый очерк содержит в себе информацию об основных этапах жизни и творчества экономиста. В предисловии к первому изданию Блауг поясняет, что книга предназначена для тех, кто впервые слышит такие имена как Фридман, Гэлбрейт или Самуэльсон, а период (с 1970 года) и количество (100 человек) выбраны им произвольно. Однако, по его мнению, опрос среди современных экономистов выявил бы 90-95 % совпадения с его списком.

Книга регулярно используется в качестве биографического источника, выдержала несколько переизданий на английском языке, была переведена на другие языки.

На русском языке книга вышла под названием «100 великих экономистов после Кейнса» в петербургском издательстве «Экономикус» в 2009 году.

Список экономистов

Примечания 

Экономические сочинения
Экономисты
Списки учёных
Книги по алфавиту
Книги 1985 года